Charles Williams kan syfta på:

 Charles Williams (1886–1945), brittisk författare
 Charles Williams (1893–1978), brittisk kompositör
 Charles Williams (1898–1958), amerikansk skådespelare och manusförfattare 
 Charles Frederick Williams (1838–1904), brittisk tidningsutgivare och krigskorrespondent